Große Mühle steht für:
 Große Mühle (Danzig), 
 Große Mühle Madlow, Cottbus, Brandenburg
 Große Mühle (Kuhfelde), ein Wohnplatz in der Gemeinde Kuhfelde, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt.

Siehe auch:
 Großmühle
 Große Mühl
 Großmühlen
 Grosmühle